El término Thor puede referirse a,
 Thor: dios de la mitología nórdica.
 Thor (cómic): superhéroe de Marvel Comics.
 Thor (película): película basada en el superhéroe de Marvel Comics.
 Thor: dios del trueno: videojuego creado por Sega.
 Thor II (Thunderstrike): superhéroe de Marvel Comics.
 Thor de Phecda Gamma, personaje de ficción que aparece en el anime de Saint Seiya.
 Thor, localidad estadounidense en Iowa.
 En Zoología, Thor es un subgénero de Canis, que incluye tres especies de cánidos conocidos comúnmente como chacales.
 En Zoología también género de crustáceos, de la familia Hippolytidae.
 Thor Heyerdahl, explorador noruego.
 Thor Hushovd, ciclista noruego.
 Thor!, cantante y compositor filipino.
 Thor, un sistema de base de datos orientado a objetos.
 El ICGV Þór, un buque patrullero de la Guardia Costera de Islandia.
 Thor (Volcán) : Volcán localizado en Ío
 Thor: 10.ª sección comunal de la comuna haitiana de Carrefour